Imitace je zjevná a neskrývaná napodobenina něčeho jiného. Imitace není totéž co plagiát či padělek.

 Imitace v hudbě je napodobení tématu nebo motivu.
 Imitátoři jsou herci zabývající se imitováním – zábavným napodobováním známých osob.
 Imitace bylo označení pro druh levného salámu (šlo o napodobeninu uherského salámu).

Literatura

Související články 
 faksimile

Externí odkazy